Renate je lahko:
 Renate (osebno ime)
 Renate, Milano (Italija)